

Sigle
 Extremely Large Telescope – Sistema telescopico di dimensioni estremamente grandi, con diametri dei riflettori superiori ai 20 metri
 Emergency Locator Transmitter – Dispositivo di localizzazione di emergenza installato a bordo di aeromobili.
 Extract, load, transform (ELT) – Processo di manipolazione di dati. In ELT i dati sono estratti, caricati nella base dati e quindi trasformati secondo le esigenze della reportistica di analisi, prima dell'utilizzo. Si tratta di un approccio differente dal più noto Extract, transform, load (ETL).

Codici 
 ELT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El-Tor (Egitto)